Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 2 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Francuz François Bonlieu, srebro wywalczył Austriak Karl Schranz, a brąz zdobył jego rodak Josef Stiegler.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964